Сен-Марте́н-Вальмеру́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Салер. Округ коммуны — Морьяк.

Код INSEE коммуны — 15202.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 90 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 22 км к северу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 856 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 483 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 354 были экономически активными, 129 — неактивными (показатель активности — 73,3 %, в 1999 году было 69,3 %). Из 354 активных работали 325 человек (170 мужчин и 155 женщин), безработных было 29 (15 мужчин и 14 женщин). Среди 129 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 55 — пенсионерами, 52 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Крытый рынок (XVII век). Памятник истории с 1947 года
 Церковь Сен-Мартен (XIII—XIV века). Памятник истории с 1862 года
 Замок Сен-Поль (XV—XVI века). Памятник истории с 1971 года
  (XIII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь